Dos equipos de famosos se enfrentan a espectaculares y entretenidos concursos donde pondrán a prueba toda su destreza, talento y pasión para cumplir el anhelo de un chileno.

Primera temporada 

La primera edición del programa se estrenó el viernes 19 de abril, teniendo como rating promedio de 11,9 puntos y peak de 16, quedando tercero detrás de Morandé con Compañía y Primer plano.

Capitanes

Participaciones Especiales

Capitanes reemplazantes

Episodios

Capítulo 1: Viernes 19 de abril de 2013 Violetta vs Clasificatorias Brasil 2014

Equipos

Seguimiento (Etapa Final)

Referencias 

Concursos televisivos de Chile
Programas de televisión de TVN
Televisión de Chile en 2013
Programas de televisión iniciados en 2013